Jméno a příjmení Rudolf Chlad má více nositelů:

 Rudolf Chlad (politik ČSS) (1922) – český a československý politik ČSS z Plzeňska, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Rudolf Chlad (politik TOP 09) (1947) – český horský záchranář a politik, poslanec za TOP 09 od roku 2010